Italiener Straße ist der ehemalige Name folgender Straßen:

 Brennerstraße in Tirol, von Innsbruck bis zum Brennerpass
 Strada Statale 12 dell’Abetone e del Brennero in Südtirol, vom Brennerpass bis Verona
 Friesacher Straße in der Steiermark
 Kärntner Straße (Kärnten), von Klagenfurt bis Tarvis